Крешево:
 Крешево — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области (Россия).
 Крешево — город в Боснии и Герцеговине.
 Крешево — община в Боснии и Герцеговине.
 Крешево — село в общине Шестановац в Сплитско-Далматинской жупании (Хорватия)